Taxi steht für:

 Taxi, ein Nahverkehrsmittel
 Taxi (Zeitschrift), deutsche Branchenzeitschrift
 Taxi (Nenjiang), Gemeinde im Kreis Nenjiang der chinesischen Provinz Heilongjiang

Film und Fernsehen:
 Taxi (1998), französische Actionkomödie
 Taxi, Originaltitel von New York Taxi, US-amerikanisch-französische Actionkomödie (2004)
 Taxi (2015), deutsche Filmkomödie
 Taxi, Originaltitel von Taxi Teheran, iranischer Dokumentarfilm (2015)
 Taxi (Fernsehserie), US-amerikanische Sitcom

Musik:
 Taxi (britische Band), britische Popgruppe
 Taxi (portugiesische Band), auch Táxi, portugiesische Rockband
 Taxi (rumänische Band), rumänische Popgruppe
 Taxi (schweizerische Band), Schweizer Mundartrockband
 Taxi (Album), Studioalbum von Bosse (2009)
 Taxi (Jawoll-Lied), Lied von Jawoll (1982)
 Taxi (Bonez-MC-&-RAF-Camora-Lied), Lied von Bonez MC, RAF Camora und Gzuz (2022)

Siehe auch:
 Taxe
 Taxis
 Stangentaxi (Oberleitungsbus Solingen)
 Taxiing